Az állomány szó jelentheti:

 valamilyen egységbe tartozó egyedek, részek összességét, például egy vállalat összes dolgozóját
 adatállományt, más néven fájlt
 az élő szervezetben található egynemű anyagot
 a jogban valaminek állandó részét vagy alapját
 a filozófiában szubsztanciát